Go – kínai táblajáték, ember és mesterséges intelligencia által játszott szellemi sport
Go – programozási nyelv
Go! – programozási nyelv

Zenei albumok
 Go, Bedük-album
 Go!, Cartman-album
 Go, Dexter Gordon-album
 Go, Doc Walker-album
 Go!, Fair Warning-album
 Go, Girugamesh-album
 Go, Go-album
 Go, H2O-album
 Go, Hiroshima-album
 Go, Jónsi-album
 Go, Kreva-album
 Go!, Letters to Cleo-album
 Go, Mario-album
 Go, Motion City filmzenealbum
 Go, Newsboys-album
 Go, Newsboys EP
 Go, Pat Benatar-album
 Go, Paul Chambers-album
 Go, Sarah Bettens-album
 Go, Vertical Horizon-album
 The Go, The Go-album
 The Go, Skunkhour-album

Dalok
 Go, Asia-dal
 Go, The Chemical Brothers-dal
 Go!, Common-dal
 Go, Delilah-dal
 Go, Flow-dal
 Go, Hanson-dal
 Go!, Joe Inoue-dal
 Go!, Jupiter Rising-dal
 Go, McClain Sisters-dal
 Go, (Moby-dal
 Go, Pearl Jam-dal
 Go, Scott Fitzgerald-dal